

Généralités 
Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface qui se trouvent à l'intérieur des terres, en général les eaux douces issues d'eau de pluie, ainsi que les eaux saumâtres (mer Caspienne, mer Noire...), voire salées (mer Morte).

Cette eau peut se trouver sous forme :
 liquide superficielle (lac) et souterraine (cours d'eau souterrain, grottes) ; 
eau courante (cours d'eau) ;
stagnante (étangs) ;
 solide : les glaciers continentaux (Inlandsis), les glaciers de montagne, formés à partir des accumulations de neige et les glaciers de piémont (glaciation vistulienne).

En Seine-et-Marne 

Elles sont présentes sur 99 communes pour une surface totale de  soit 0,93 % de la superficie du département.

Cannes-Écluse est la commune dont la présence d'eaux continentales est la plus importantes avec 27,2 % de sa superficie.

La Grande-Paroisse est la commune dont la superficie d'eaux continentales est la plus importante avec .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 Site SIGES Seine-Normandie (fiches des cours d'eau par commune)
 Site Sandre (Service d'Administration Nationale des Données et Référentiels sur l'Eau)

Seine-et-Marne
Cours